Ге́шке () — фамилия:
 Гешке, Ганс-Ульрих (род. 1907) — немецкий юрист, обферюрер СС, начальник гестапо в Праге. 
 Гешке, Оттомар (1882—1957) — немецкий политик
 Гешке, Райнер (род. 1947) — немецкий футболист
 Гешке, Симон (род. 1986) — немецкий велогонщик
 Гешке, Энджи (род. 1985) — немецкая гандболистка